Aguas Buenas ist der Name folgender Orte:

 Aguas Buenas (Puerto Rico), eine Gemeinde in Puerto Rico
 Aguas Buenas (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay